Gouvernement Mara peut désigner :
 le gouvernement Mara I et suivants, menés par le Premier ministre Ratu Sir Kamisese Mara aux Fidji à partir de 1966 ;
 le gouvernement Moussa Mara, mené par le Premier ministre Moussa Mara au Mali de 2014 à 2015.